Filipa Henegavská nebo Filipa z Hainaultu či z Hainautu ( Philippa of Hainault,  Philippe de Hainaut,  Filippa van Henegouwen; okolo 1312 Valenciennes – 15. srpna 1369 Windsor) byla anglická královna, manželka krále Eduarda III. z dynastie Plantagenetů.

Život 
Filipa se narodila jako dcera henegavského hraběte Viléma III. a Johany, dcery Karla z Valois, vnučky francouzského krále Filipa III. Smělého a Isabely Aragonské. Byla pojmenována po babičce z otcovy strany.

25. ledna 1328 se konala slavná svatba mladého páru. Novopečená královna si mohla ponechat u anglického dvora svůj henegavský doprovod, kam patřil zpovědník, osobní sekretář a časem i porodní bába a kojné. Manželství bylo spokojené, královna doprovázela manžela na taženích do ciziny a zastávala funkci regentky v jeho nepřítomnosti, porodila Eduardovi dvanáct dětí, z nichž devět se dožilo dospělosti.

Královna Filipa byla také první patronkou Jeana Froissarta, který jako mladík královně roku 1361 věnoval svou veršovanou kroniku a královna si jej ponechala ve svých službách. Až královnino úmrtí přimělo kronikáře k návratu do Francie.

Postupem věku ji začala trápit tloušťka, která se jí zřejmě stala osudnou. Pomalé umíránískončilo 15. srpna 1369. Byla pohřbena ve Westminsterském opatství.

Příbuznost s manželem 
Eduard III. je její bratranec:

Její matka je sestra Eduardovy matky.

Její dědeček Karel I. z Valois je bratr Eduardova dědečka Filipa IV.

Filip III. je pradědeček Filipy a Eduarda z matčiny strany (Johana, Izabela).

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie
  Genealogie
 Náhrobek ve Westminsterském opatství

Dynastie Avesnes
Anglické královny
Irské královny
Akvitánské vévodkyně
Hraběnky z Ponthieu
Dámy Podvazkového řádu
Narození ve Valenciennes
Úmrtí ve Windsoru
Pohřbení ve Westminsterském opatství
Narození ve 14. století
Úmrtí 15. srpna
Úmrtí v roce 1369
Ženy
Narození 24. června